Heinrich Schulze ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schulze (Pädagoge) (1817–1895), deutscher Lehrer und Herausgeber 
 Heinrich Schulze (Sänger) (auch Heinrich Schultz; 1827/1829–1892), deutscher Sänger und Schauspieler 
 Heinrich Schulze (Chemiker) (1874–1926), deutscher Chemiker, Pharmazeut und Hochschullehrer
 Heinrich Schulze (Jurist) (1886–1953), deutscher Verwaltungsjurist
 Heinrich Schulze (* 1945), deutscher Puppenspieler, siehe Arthur Heinrich Schulze
 Heinrich Schulze-Steinen (1827–1921), deutscher Landwirt und Politiker
 Heinrich Friedrich Schulze (Heinrich Friederich Schultze; 1695–1740), deutscher Pfarrer und Superintendent 

Siehe auch:
 Heinrich Schultze (1816–1901), deutscher Jurist und Politiker
 Heinrich Schulz (Begriffsklärung)
 Heinrich Schultz